Enteignungsgesetz bezeichnet eine Reihe von Gesetzen:
 in den Medien das Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz von 2009
 im Länderrecht
 Enteignungsgesetz des Landes Brandenburg (EntGBbg) vom 19. Oktober 1992 
 Hessisches Enteignungsgesetz (HEG) vom 4. April 1973
 Enteignungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (EnteigG LSA) vom 13. April 1994, zuletzt geändert 18. November 2005
 Niedersächsisches Enteignungsgesetz (NEG) vom 12. November 1973, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. November 2004
 Bundesgesetz über die Enteignung (EntG) der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 20. Juni 1930, zuletzt geändert 19. Juni 2020